Ascension (über englisch ascension, zuvor schon eingedeutscht Aszension, beide entlehnt aus dem lateinischen ascensio, zu ascendere ≙ aufsteigen) steht für:
 Ascension, das Fest Christi Himmelfahrt in der französischen und in der englischen Sprache
 Ascension, eine Insel im Südatlantik
 Ascension Island, früherer Name der Insel Pohnpei
 Ascension (Prince Edward Island), eine kanadische Insel
 Ascension (Band), eine schottische Metal-Band
 Ascension, Pseudonym des britischen Trance-Projekts Lustral
 Ascension (Album), ein Jazz-Album von John Coltrane (1965)
 Ascension (Black-Art-Jazz-Collective-Album), Album des Black Art Jazz Collective (2020)
 Ascension (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie (2014)
 Ascension Parish, Louisiana, Vereinigte Staaten
 Ascension, eine Skulptur von Otto Freundlich
 Ascension (Deck-Building-Spiel), ein Deck-Building-Spiel von Stone Blade Entertainment
 Mage: The Ascension, Pen & Paper-RPG von White Wolf
 Ascension (2021), amerikanischer Dokumentarfilm von Jessica Kingdon
 Ascension (Unternehmen), amerikanisches Gesundheitsnetzwerk

im NRHP gelistete Objekte:
 Ascension Episcopal Church and Rectory, in Cove, Oregon, ID-Nr. 74001718
 Ascension of Our Lord Catholic Church, in Moravia, Texas, ID-Nr. 83003148
 Ascension of Our Lord Chapel, in Karluk, Alaska, ID-Nr. 80004580
 Ascension Parish Courthouse, Jail, and Louisiana Square, in Donaldsonville, Louisiana, ID-Nr. 79003906

Siehe auch:
 Ascensión
 L’Ascension
 Asunción (Begriffsklärung)
 Aszendent (Begriffsklärung)

 Church of the Ascension, eine anglikanische Kirchengemeinde in München
 Volta da Ascension, ein spanisches Radrennen